Esistono più comuni francesi con questo nome

Paroy – Doubs
Paroy – Senna e Marna